

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom
 François-Auguste de Valavoire, (1614-1694), fut un militaire français du  ;
 Nicolas de Valavoire, (? - 1685) fut un prélat français du , frère du précédent.

Toponyme 
 Valavoire est une commune française, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.